Viehtor steht für:
 Viehtor, mittelalterliche Torreste in der Denkmalzone Stadtmauer in Rhens, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rhens
 Viehtor (Quedlinburg), ehemaliges Tor in Quedlinburg, an das eine Gedenktafel am Haus Schloßberg 2 (Quedlinburg) erinnert

 Viehtor (Wesel), Innerortsstraße in Wesel